Штефэнешти (Арджеш) — город в Румынии, в жудеце Арджеш
 Штефэнешти (Ботошани) — город в Румынии, в жудеце Ботошани